Латвійська футбольна Вища ліга 2008 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Латвії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Вентспілс.

Учасники

Перший раунд 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 1. Клуб Даугава (Даугавпілс) переміг у Кубку Латвії з футболу 2008, але не пройшов до єврокубків через об'єднання із клубом Дінабург у 2009 році.
2. Клуб Рига був понижений до Першої ліги через невиплачену заборгованість із заробітної плати. В підсумку вони об'єдналися з Олімп/АСК і створили новий клуб під назвою Олімп/РФШ. Новий клуб грав у наступному сезоні Вищої Ліги, що врятувало Олімп/АСК від вильоту до Першої ліги.

Позначення:

Результати

Раунд за 7-10 місця 

Примітки: 
1. Клуб Рига був понижений до Першої ліги через невиплачену заборгованість із заробітної плати. Зрештою вони об'єдналися з Олімп/АСК і створили новий клуб під назвою Олімп/РФШ. Новий клуб грав у наступному сезоні Вищої Ліги, що врятувало Олімп/АСК від вильоту до Першої ліги.
2. Клуб Віндава не заявився на наступний сезон Вищої ліги через фінансові причини.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/18 листопада 2008

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Латвійська вища ліга на soccerway 
 Латвійська вища ліга на rsssf  

2008
Латвія